Montreal eller Montréal kan syfta på:
6714 Montréal - en asteroid

Geografi

Frankrike 

 Montréal, Yonne, kommun i departementet Yonne, 
 Montréal, Ardèche, kommun i departementet Ardèche, 
 Montréal, Gers, kommun i departementet Gers, 
 Montréal, Aude, kommun i departementet Aude, 
 Montréal-la-Cluse, kommun i departementet Ain, 
 Montréal-les-Sources, kommun i departementet Drôme,

Kanada 

 Montréal, stad, Québec, 
 Montréal (region) – en administrativ region
 Île de Montréal – en ö i Montréals centrum

USA 

 Montreal (ort i USA), Wisconsin, Iron County, 

Robotskapade USAförgreningar